Kippbild steht für:

 eine Sonderform des Vexierbilds
 eine Kippfigur
 Linsenrasterbild